Kurosaki est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1962-), acteur et doubleur japonais ;
 Hisashi Kurosaki (黒崎 久志) (1968-), footballeur japonais ;
  (黒崎 健時) (1930-), expert japonais en arts martiaux ;
 Maon Kurosaki (黒崎 真音?) (1988-2023), chanteuse japonaise ;
  (黒崎雅), acteur et seiyū japonais ;
  (1952-), joueur américain de baseball ;
  (黒崎定三) (1885-1948), homme politique japonais.

Personnage de fiction 
 Ichigo Kurosaki (黒崎 一護), personnage de fiction manga japonais Bleach de Tite Kubo ;
 Takeshi Kurosaki (黒崎 武), personnage de fiction de la web série japonaise Kamen Rider Amazons.

Astronomie 
 (23938) Kurosaki, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme japonais